Plac Miast Partnerskich:
 Plac Miast Partnerskich w Katowicach
 Plac Miast Partnerskich w Sanoku

Miast Partnerskich